Vajdaság Autonóm Tartomány, Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben magyarok által lakott területe
Lengyelország vajdaságai, a 14. század óta Lengyelország másodszintű közigazgatási egységei
Vojvodina, szerb labdarúgócsapat